Кимбал има више значења:
 Кимбал (Јужна Дакота)
 Кимбал (Небраска)